Art'our Aleksanyan – lottatore armeno
 Karen Aleksanyan – ex calciatore armeno
 Ruben Aleksanyan – sollevatore armeno

Pagine correlate
 Alek'sanyan